O Liga Insular do Santo Antão é o principal torneio de futebol na concelhos (municípios) de Paul e Ribeira Grande da norte de ilha de Santo Antão de Cabo Verde. É gerenciada pela Federação Caboverdiana de Futebol.
O Paulense Desportivo Clube possui-se o mais títulos regionais com seis títulos campeonatos.

Após setembro 2013 até setembro de 2019 o campeonato foi apresentada com dois divisões com 9 clubes total, iniciamento com 6 em Primeira Divisão e trěs em Segunda Divisão.  Em temporada de 2015, o Segunda Divisão elevada por quatros clubes e o próxima temporada com cinco clubes com Torreense, o novo clube. Em três temporadas, unicamente três clubes participando em divisão baixado.

Temporada atual
A edição de 2019-20 é composta por 10 clubes unicamente em uma divisãão e serão disputadas 10 rodadas, a duas voltas, como na edição anterior.

Beira-Mar (Ribeira Grande)
Foguetões
Paulense Desportivo Clube (Paul)
 Irmãos Unidos - Paul
UD Janela
Rosariense Clube de Ribeira Grande
UD Santo Crucifixo
São Pedro  (Santo Antão) (Vale de Garça)
Sinagoga (Santo Antão)
Solpontense Futebol Clube (Ponta do Sol)
UD Torreense - Xoxô

Segunda Divisão

O início
Essa fase refere-se às competições que antecederam o Campeonato Insular do Santo Antão (Zona Norte ou Ribeira Grande)

Títulos

Campeonato Insular/Regional de Santo Antão Norte (1998-primavera de 2013)
1997/98 : Rosariense Clube
1998/99 : Solpontense
1999/00 : Solpontense
2000-02 : não houve
2002/03 : Paulense DC
2003/04 : Paulense DC
2004/05 : Paulense DC
2005/06 : Beira-Mar
2006/07 : Rosariense Clube
2007/08 : Solpontense
2008/09 : Foguetões
2009/10 : Solpontense
2010/11 : Rosariense Clube2011/12 : Paulense DC2012/13 : SolpontensePrimeira Divisão de Santo Antão Norte (setembro de 2013-2019)
2013/14 : Paulense DC2014/15 : Paulense DC2015-16 : Clube Desportivo Sinagoga2016-17: Paulense2017-18: Os Foguetões
2018-19: '''UD Santo Crucifixo

Titulos por la clube

Títulos por área

Ver tambêm

Desporte na ilha de Santo Antão
Taça de Santo Antão Norte
Super Taça de Santo Antão Norte
Torneio de Abertura de Santo Antão Norte

Referěncias

Ligação externa
Liga Insular de Santo Antão (Zona Norte ou Ribeira Grande)

Futebol de Cabo Verde
 
Paul (concelho de Cabo Verde)
Ribeira Grande (concelho de Cabo Verde)